Janion ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Janion (1926–2020), polnische Literaturwissenschaftlerin
 Jeremy Janion (* 1946), englischer Rugby-Union-Spieler